«Starry Eyed» ― песня британской певицы и автора песен Элли Голдинг, выпущенная в качестве второго сингла с ее дебютного студийного альбома Lights.

Критика
Ник Левин с портала Digital Spy написал, что песня умудряется сочетать в себе и фолк, и поп, и дэнс одновременно. Она мерцает, но не теряет своей универсальной привлекательности. Критик из журнала New Musical Express Марк Бомонт назвал «Starry Eyed» одним из самых блестящих треков альбома и отметил, что Элли выглядит в нем эвлюбленной и задыхающейся под ритмы диско.

Коммерческий успех
Песня дебютировала на 4-м месте в UK Singles Chart, продав 49 118 копий за первую неделю. Она провела на этом месте еще две недели, продав 45 579 копий на второй неделе и 39 942 копии на третьей. Песня была сертифицирована платиновой в Великобритании 17 марта 2017 года.

Музыкальное видео
Музыкальное видео было снято режиссерами Россом Купером и Багси Ривербэнк Стил в лондонской ратуше Финсбери и выпущено 20 января 2010 года.

Второй клип был снят режиссером Дуганом О'Нилом в Пейншилл-парке в графстве Суррей, Англия и выпущен 28 июля 2011 года для американского рынка.

Трек-лист

UK CD single
"Starry Eyed" – 2:58
"Starry Eyed" (Russ Chimes Remix) – 5:10
"Starry Eyed" (Little Noise Session) – 3:03

UK digital EP
"Starry Eyed" – 2:57
"Starry Eyed" (Russ Chimes Remix) – 5:08
"Starry Eyed" (Little Noise Session) – 3:03
"Starry Eyed" (Penguin Prison Remix featuring Theophilus London) – 5:10

UK limited-edition 10" single
A. "Starry Eyed" – 2:58

German CD single
"Starry Eyed" – 2:57
"Fighter Plane" – 4:25

German digital EP
"Starry Eyed" – 2:57
"Starry Eyed" (Russ Chimes Remix) – 5:08
"Starry Eyed" (Little Noise Session) – 3:03
"Starry Eyed" (Penguin Prison Remix featuring Theophilus London) – 5:10
"An Introduction to Ellie Goulding" (video) – 2:34

US digital EP – The Remixes
"Starry Eyed" (Penguin Prison Remix) – 5:09
"Starry Eyed" (Jakwob Remix) – 4:35
"Starry Eyed" (Russ Chimes Remix) – 5:08
"Starry Eyed" (Monsieur Adi Remix) – 4:42
"Starry Eyed" (AN21 and Max Vangeli Remix) – 8:14

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Синглы 2010 года
Песни 2010 года
Песни Элли Голдинг
Синглы Interscope Records
Синглы Polydor Records